Buick Verano (Ameryka Północna) – kompaktowy sedan na rynek Ameryki Północnej produkowany w latach 2011–2016.
 Buick Verano (Chiny) – kompaktowy sedan na rynek Chin produkowany od 2015 roku.

Inne 
 Buick Verano Hatchback – kompaktowy hatchback na rynek Chin produkowany od 2015 roku.